Wyniki Grand Prix Skandynawii 2003, szóstej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2003.

Były to drugie zawody o Wielką Nagrodę Skandynawii.

Sponsorem tytularnym zawodów była szwedzka Partia Zielonych (szw. Miljöpartiet de Gröna); stąd oficjalna nazwa turnieju: FIM Miljöpartiet Fans Speedway Grand Prix. Pozostaje to jedyny taki przypadek w historii, by zawody Grand Prix sponsorowała partia polityczna.

Zawody niechlubnie zapisały się w historii Grand Prix, bowiem źle przygotowana sztuczna nawierzchnia na Ullevi Stadium w Göteborgu była przyczyną przerwania zawodów po 3. biegu. Zawody powtórzono tydzień później. Nieprofesjonalne przygotowanie zawodów było powodem, że GP Skandynawii przeniesiono do innego miasta.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (David Ruud i Peter Ljung). Kontuzjowanych Krzysztofa Cegielskiego i Lukáša Drymla zastąpił zawodnik kwalifikowanej rezerwy Ronni Pedersen oraz jeden zawodnik spoza listy rezerwowych Joonas Kylmäkorpi. W nawiasach podano numery stałe.

 (4) Leigh Adams (Australia)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (21) Tomasz Bajerski (Polska)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (3) Ryan Sullivan (Australia)
 (11) Rune Holta (Norwegia)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (14) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (10) Lukáš Dryml (Czechy) → (27) Ronni Pedersen (Dania)
 (5) Mikael Max (Szwecja)
 (22) Jason Lyons (Australia)
 (19) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (20) Bjarne Pedersen (Dania)
 (15) Todd Wiltshire (Australia)
 (16) Krzysztof Cegielski (Polska) → (26) Peter Karlsson (Szwecja) → (34) Joonas Kylmäkorpi (Finlandia)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (17) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (25) Hans Andersen (Dania)
 (23) David Ruud (Szwecja)
 (24) Peter Ljung (Szwecja)

Wyniki

Dzień 1 (23 sierpnia 2003)

Dzień 2 (30 sierpnia 2003)

Opis 
Turniej o Wielką Nagrodę Skandynawii wygrał Australijczyk Ryan Sullivan. Na podium stanęli także Brytyjczyk Scott Nicholls i Australijczyk Leigh Adams.

W turnieju wystąpiło trzech Polaków: Tomasz Gollob był 7, Tomasz Bajerski 16, a Piotr Protasiewicz 19. Warto zaznaczyć, że Bajerski był rozstawiony od turnieju głównego i 16. lokata była najniższą, jaką mógł zająć.

W klasyfikacji przejściowej Tomasz Gollob i Piotr Protasiewicz spadli każdy o jedną pozycję.

Ponownie w Grand Prix nie wystąpił Krzysztof Cegielski, który był kontuzjowany. Peter Karlsson – który miał początkowo zastąpić Cegielskiego – i Lukáš Dryml uczestniczyli w kolizji podczas brytyjskiej ligi i zostali zastąpieni przez Ronni Pedersena i Joonasa Kylmäkorpiego.

Klasyfikacja przejściowa

Przypisy 

Skandynawia
2003
2003 w Szwecji